Са́харная Голо́вка (, ) — посёлок в Балаклавском муниципальном округе Балаклавского района города Севастополя (согласно административно-территориальному делению УССР и Украины с 1957 года не имеет статуса отдельного населённого пункта в составе Балаклавского района Севастопольского горсовета; в 2014 году населённый пункт был восстановлен).

География 
Расположен в северо-западной части района, на правом берегу реки Чёрной, в 24 км от центра Севастополя, соседние населённые пункты: Штурмовое — в 1 км на юг, Октябрьский — в 2 км западнее и Инкерман — в 3 км на северо-запад.

История 
Совхоз № 10 был организован решением Севастопольского райкома ВКП (б) 15 июня 1929 года — эта дата считается днём рождения посёлка, при этом никакого населённого пункта на последних довоенных картах на этом месте ещё нет. Таким образом время создания посёлка и присвоения названия Сахарная Головка пока не ясно, известно, что в 1957 году он был лишён статуса отдельного населённого пункта, но являлся центральной усадьбой совхоза «Севастопольский» (бывший совхоз № 10) в составе Балаклавского района Севастопольского горсовета. В соответствии с законом города Севастополя от 3 июня 2014 года № 17 − ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе Севастополе» в составе новообразованного Балаклавского муниципального округа Балаклавского района был воссоздан и посёлок Сахарная Головка.

Во время обороны Севастополя тут проходила линия обороны II сектора СОР. Весной полковник Н. Ф. Скутельник был назначен командующим II сектором обороны СОР, в котором в долине реки Черной находилась 386-я стрелковая дивизия, 8-я и 7-я бригады морской пехоты. Сектор имел длину 17,5 км и шел по вершинам высот и обратным склонам горы Гасфорта, Телеграфный холм и высот над Чоргунью и до Шули. Дивизия также имела два опорных пункта, оборудованных дотами и полевыми укреплениями, на вершинах гор Кара-Коба и Сахарная Голова или вблизи них.

В посёлке трудилась Клавдия Петровна Кукушкина — овощевод совхоза, Герой Социалистического Труда.

Современное состояние 
В посёлке имеются средняя школа, Дворец культуры «Севастопольский», детский сад № 83 Солнышко, православный храм святителя Луки, отделение почтовой связи № 19, с Севастополем и другими населёнными пунктами города Сахарная Головка связана автобусным сообщением.

В поселке Сахарная головка, где в 1942 году проходила линия обороны дивизии, на улице Нефтяной установлен Памятник воинам 386-й стрелковой дивизии, командир полковник Н. Ф. Скутельник. Мемориальная надпись: "Воинам 386 стрелковой дивизии".

Во дворе школы №17 установлен Памятный знак. Аллея памяти воинов 263-й Сивашской стрелковой дивизии, участвовавших в освобождении Севастополя в 1944 году.

Население 

Численность населения посёлка по данным переписи населения по состоянию на 14 октября 2014 года составила 4146 человек. На 1998 год проживало 3523 человека, по оценке на 2011 год — 3523 человека; площадь — 124,4 гектара. В посёлке находится центральная усадьба совхоза «Севастопольский», действует детский сад № 83.

Примечания

Ссылки 
 
  (Балаклавский район)
 
 
 

Населённые пункты Балаклавского района